Krähenberg ist:

 eine Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz, siehe Krähenberg
 eine Hofschaft in Wuppertal, siehe Krähenberg (Wuppertal)
 ein Meteorit, der in Krähenberg/Südwestpfalz eingeschlagen ist, siehe Krähenberg (Meteorit)
 der deutsche Name des polnischen Ortes Wronie Gniazdo bei Białogórzyno
 ein Berg bei Heidersdorf in Sachsen, siehe Krähenberg (Heidersdorf)
 ein Berg bei Kirchhundem in Nordrhein-Westfalen, siehe Krähenberg (Kirchhundem)
 ein Berg in Kreuztal in Nordrhein-Westfalen, siehe Krähenberg (Kreuztal)
 ein Berg in Blankenese in Hamburg, siehe Krähenberg (Blankenese)
 eine Anhöhe bei Bellenberg in Bayern, siehe Krähenberg (Bellenberg)
 eine Anhöhe bei Gümmer in Niedersachsen, siehe Krähenberg (Gümmer)
 eine Anhöhe bei Passee in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Krähenberg (Passee)
 eine Anhöhe bei Reckahn in Brandenburg, siehe Krähenberg (Reckahn)
 eine Anhöhe bei Rosenhagen in Mecklenburg-Vorpommern Krähenberg (Rosenhagen)
 eine Anhöhe im Naturpark Westensee in Schleswig-Holstein sowie ein gleichnamiger Ort in der Gemeinde Westensee, siehe Krähenberg (Westensee)
 eine Anhöhe bei Wriedel in Niedersachsen, siehe Krähenberg (Wriedel)
 eine Anhöhe bei Rheinsberg in Brandenburg, siehe Krähenberg (Rheinsberg)
 eine Gegend von Bremen, siehe Krähenberg (Bremen)

Siehe auch: 
 Krähberg
 Krehberg
 Krähnberg